Габлия () — абхазская фамилия. Известные носители:

 Габлия, Адиль (1931—2011) — муфтий, председатель Духовного управления мусульман Абхазии.
 Габлия, Варлам Алексеевич (1902—?) — старший сержант, Герой Советского Союза (1946).